Watson kan syfta på:

 Watson (datorsystem) – datorsystem för artificiell intelligens
 Watson (racerbiltillverkare) – amerikansk racerbiltillverkare
 Watson Systems – schweizisk kundvagntillverkare
 The Watsons – en ofullbordad roman skriven av Jane Austen
 James Craig Watson-medaljen – amerikansk astronomisk utmärkelse
 John Holmes & Sherlock Watson – ett seriealbum av Joakim Lindgren och David Nessle, 1994

Personer
 Watson (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning
 Watson (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Watson (klan) – en skotsk klan

Fiktiva personer
 Doktor Watson – fölljeslagare till Sherlock Holmes i verk av Arthur Conan Doyle
 Mary Jane Watson – rollfigur i serier och filmer om Spider-Man

Geografi

Antarktis 

 Watson Peninsula, Antarktis, 
 Watson Nunatak
 Watson Peaks
 Watson Valley

Australien 

 Watson Cay

Kanada 

 Watson, Saskatchewan, ort,

USA 

 Watson, Arkansas, ort, Desha County, 
 Watson, Illinois, ort, Effingham County, 
 Watson, Louisiana, ort, Livingston Parish, 
 Watson, Minnesota, ort, Chippewa County,

Se även
 Watson Island 
 Watson Lake 
 Watson Peninsula
 Watson Ridge
 Watson River

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar